Gudari (guerrer en basc, plural basc: gudariak) pot referir-se a:
 un soldat de l'Eusko Gudarostea, la denominació utilitzada per l'exèrcit del Govern basc durant la Guerra Civil Espanyola;
 la revista Gudari, una publicació de l'Eusko Gudarostea durant la Guerra Civil Espanyola;
 Eusko gudariak (Guerrers bascos), cançó popular basca;
 Gudari Eguna (Dia del Soldat Basc), commemoració reivindicada per l'esquerra abertzale cada 27 de setembre.